Gentechnikgesetz steht für:

 Gesetz zur Regelung der Gentechnik (GenTG), siehe Gentechnikgesetz (Deutschland)
 Gentechnikgesetz (GTG), siehe Gentechnikgesetz (Österreich)
 Bundesgesetz über die Gentechnik im Ausserhumanbereich (GTG), siehe Gentechnikgesetz (Schweiz)